Klasse M steht für:

 Klasse M, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse M – Marschen
 Klasse M, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse M
 Klasse M, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse M, Flare-Klasse, siehe Sonneneruption #Allgemeines
 Klasse M, Gewichtsklasse für Hühnereier, siehe Eierkennzeichnung #Gewichtsklassen
 Spektralklasse M, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung

Siehe auch:
 U-Boot-Klasse M
 M-Klasse